

Patronyme 

 Bruno Choël (1954-), est un acteur français.

Toponyme 

 Choele Choel est une ville d'Argentine.

Lien externe 
 
Patronyme français